Charles-Joseph Chambet (1792-1867), est un auteur dramatique, littérateur, libraire et bibliophile français ;
 Ludivine Chambet (née en 1983), voir Affaire Ludivine Chambet.